El duque Juan Alberto de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán: Johann Albrecht Herzog zu Mecklenburg, 8 de diciembre de 1857, Schwerin -  16 de febrero de 1920) fue el quinto hijo del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin y de la princesa Augusta de Reuss-Köstritz. Desde el 11 de abril de 1897 hasta el 9 de abril de 1901 fue regente del territorio del Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin, y desde 1907 hasta 1913 regente del Ducado de Braunschweig. Fue un político alemán de ideas colonialistas.

Nacimiento e intereses 
El Duque Juan Alberto de Mecklemburgo nació en Schwerin, siendo el quinto hijo del Gran Duque Federico Francisco II de Mecklemburgo y su primera esposa, la princesa Augusta de Reuss-Köstritz (1822-1862). Siguió una carrera en el ejército prusiano y era bien conocido por su afición por los deportes. También desarrolló interés por el imperio colonial de Alemania, cofundando la Liga Pangermánica y convirtiéndose en presidente de la Sociedad Colonial Alemana en 1895.

Regencias 

Después de la muerte de su hermano Federico Francisco III, Gran Duque de Mecklemburgo, el 10 de abril de 1897, el duque Juan Alberto fue elegido regente por su joven sobrino el nuevo Gran Duque Federico Francisco IV después de que su hermano mayor, el duque Pablo Federico hubiera renunciado a su reclamación sobre la regencia. Ejerció la regencia hasta la mayoría de edad de sus sobrino el 9 de abril de 1901 cuando asumió el control personal sobre el Gran Ducado.

El 28 de mayo de 1907, el duque Juan Alberto fue elegido regente sobre el Ducado de Brunswick después de la muerte del príncipe Alberto de Prusia por la Dieta del estado; aceptando la oferta, llegó a Brunswick el 5 de junio de 1907. La razón por la regencia de Brunswick era que en 1884, cuando murió el Duque Guillermo de Brunswick, su primo lejano y heredero, príncipe heredero Ernesto Augusto de Hannover fue excusado de tomar el control sobre el ducado porque rechazada en renunciar a su reclamación sobre el trono del reino de Hanóver, que había sido anexionado por Prusia en 1866.

Poco después de asumir la regencia, el duque Juan Alberto caminaría por Brunswick vestido de civil visitando museos, bibliotecas y otras instituciones del el ducado, haciendo preguntas a sus ciudadanos para descubrir sus condiciones de vida. Después de ser demasiado conocido para caminar de incógnito estableció una audiencia semanal donde la población podía presentarle peticiones. El duque Juan Alberto también recortó los gastos de la casa real reduciendo el número de sirviente y afines al mínimo necesario.

La regencia llegó a término el 1 de noviembre de 1913 cuando a Ernesto Augusto, hijo del príncipe heredero de Hannover, le fue permitido ascender al ducado tras su matrimonio con la princesa Victoria Luisa de Prusia, la única hija del emperador alemán Guillermo II, lo que ayudó a subsanar la brecha entre las casas de Hanóver y Hohenzollern.

Años de guerra 
Durante la Primera Guerra Mundial el duque Juan Alberto estuvo activo con la Sociedad Colonial Alemana en la defensa de las posesiones coloniales de Alemania de sugerencias de que debían ser abandonadas. El 2 de septiembre de 1917 fue elegido presidente honorario del pro belicista Deutsche Vaterlandspartei.

Murió en el castillo de Wiligrad cerca de Lübstorf a la edad de 62 años.

Matrimonios 
Juan Alberto se casó dos veces, en primer lugar en Weimar el 6 de noviembre de 1886 con la Princesa Isabel Sibila de Sajonia-Weimar-Eisenach (1854-1908), hija del duque Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach. Se casó en segundo lugar en Brunswick el 15 de diciembre de 1909 con la princesa Isabel de Stolberg-Rossla (1885-1969), quien tras su muerte se casó con su medio hermano el duque Adolfo Federico de Mecklemburgo en 1924. De los dos matrimonios, Juan Alberto no tuvo hijos.

Ojimukoka 
Ojimukoka, un pequeño asentamiento, puesto de correos y estación de ferrocarril en Namibia, fue renombrado como Johann - Albrechtshöhe, y después simplemente Albrechts en su honor.

Títulos, estilos y honores

Título y estilo 
Su Alteza Duque Juan Alberto de Mecklemburgo

Honores 
Honores alemanes

Honores extranjeros

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Borchert: Mecklenburgs Großherzöge. Demmler, Schwerin 1992
 Karge, Schmied, Münch: Die Geschichte Mecklenburgs. Hinstorff, Rostock 2000

Políticos de Alemania del siglo XIX
Políticos de Alemania del siglo XX
Duques no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Caballeros de justicia de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Huberto
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Duques de Mecklemburgo-Schwerin
Nacidos en Schwerin